Sacrobosco ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite westlich des Mare Nectaris, südöstlich des Kraters Azophi und südwestlich von Fermat.
Der Krater ist sehr stark erodiert und der Kraterwall nur schlecht auszumachen. Im Inneren befinden sich mehrere Nebenkrater.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem englischen Mathematiker und Astronomen Johannes de Sacrobosco offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Sacrobosco auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)